Cristopher "Torpet" Nihlstorp, född 16 februari 1984 i Malmö, är en svensk ishockeymålvakt och målvaktstränare.

Nihlstorp moderklubb är Malmö Redhawks och han spelade även med dem som junior. Säsongen 2004/05 fick Nilstorp sitt första seniorkontrakt med Mörrums GoIS IK så då spelade i Allsvenskan. Efter att ha gått vidare med några andra hockeyallsvenska klubbar fick Nihlstorp vara med och spela upp Rögle BK till Elitserien säsongen 2006/07. Han hade under den säsongen ett snitt på mindre än 2 insläppta mål per match. De kommande fyra säsongerna spelade Nihlstorp i Elitserien, först med Rögle och senare med Färjestad BK med vilka han blev svensk mästare 2011. Säsongen 2011/12 spelade han även två landskamper för svenska landslaget.

Ett år senare stod det klart att Nihlstorp skrivit på ettårskontrakt med Dallas Stars och han debuterade i NHL den 21 januari 2013 mot Minnesota Wild. Det blev spel i sex matcher under två säsonger i NHL samt 84 matcher för farmarlaget Texas Stars under samma tid. Till säsongen 2014/15 var Nihlstorp tillbaka i Sverige på kontrakt för Växjö Lakers som varade i två säsonger. Därefter spelade han tre säsonger för moderklubben innan han skrev kontrakt med österrikiska Graz 99ers.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1984
Idrottare från Malmö
Levande personer
Målvakter i Färjestads BK
Målvakter i Malmö Redhawks
Målvakter i Nybro Vikings
Målvakter i Rögle BK
Målvakter i Växjö Lakers
Män
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Dallas Stars
Spelare i Graz 99ers
Ishockeyspelare i Jonstorps IF
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Rungsted Seier Capital
Spelare i Texas Stars
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare